Friedrich-Dessauer-Gymnasium steht für:

 Friedrich-Dessauer-Gymnasium (Frankfurt am Main) in Frankfurt am Main
 Friedrich-Dessauer-Gymnasium (Aschaffenburg) in Aschaffenburg